Organ Pipes kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 The Organ Pipes, Antarktis,

USA 

 Organ Pipes (berg i USA), Alaska, Juneau City and Borough, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar